Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2000 — 1-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 22 июня по 2 июля 2000 года в кубинском городе Гавана. В турнире приняли участие 11 сборных.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников чемпионата мира 2002 в Куала-Лумпуре, Малайзия. Победитель чемпионата получал квалификацию напрямую, занявшие со 2-го по 5-е места получали шанс завоевать одну из семи путёвок, приняв участие в  в Эдинбурге, Шотландия.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная Кубы, победившая в финале сборную Канады со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Аргентины, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Чили со счётом 8:0.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−04:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 9-11 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2001

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Июнь 2000 года
Июль 2000 года
Спорт на Кубе в 2000 году
2000 год в хоккее на траве
Международные спортивные соревнования в Гаване
Хоккей на траве на Кубе
Панамериканские чемпионаты на Кубе
Панамериканские чемпионаты в 2000 году